Орке́н — название населённых пунктов в Казахстане:

Оркен (до 2018 г. — Куропаткино) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
Оркен — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Оркен — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Оркен (быв. Степное) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Оркен (быв. Юбилейное) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.